5. etape af Tour de France 2022 var en 157 km lang  med 537 højdemeter, som blev kørt den 6. juli 2022 med start i  og mål i . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.35.

For fjerde etape i træk gik danske Magnus Cort () i udbrud. Denne gang ikke for at forsvare sin prikkede bjergtrøje, da etapen ikke havde nogle bjergspurter. I udbruddet fik han selskab af holdkammerat Neilson Powless, Edvald Boasson Hagen (), Alexis Gougeard (), Taco van der Hoorn () og Simon Clarke (). På de sidste kilometer måtte Cort slippe gruppen, og Simon Clarke vandt etapen. Cort blev for anden gang i løbet kåret til den mest angrebsivrige rytter. Efter etapen havde han samlet været i udbrud i 534 km.

For første gang i løbet udgik der ryttere på etapen.

Ruten 
Etapen blev betegnet som en der kunne gøre en forskel på det samlede klassement, da rytterne skulle igennem 11 strækninger med brostensbelægning, hvoraf flere af dem også er en del af klassikeren Paris-Roubaix.

Brostensstykkerne 
- længden skrevet i parentes
 74 km til mål: Villers-au-Tertre à Fressain (1,4 km)
 57 km til mål: Eswars à Paillencourt (1,6 km)
 51 km til mål: Wasnes-au Bac à Marcq-en-Ostrevent (1,4 km)
 46,6 km til mål: Émerchicourt à Monchécourt (1,3 km)
 43,5 km til mål: Monchécourt à Émerchicourt (1,5 km)
 38 km til mål: Abscon (1,6 km)
 31,5 km til mål: Erre à Wandignies-Hamage (2,8 km)
 24 km til mål: Warlaing à Brillon (2,4 km)
 20,5 km til mål: Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (2,4 km)
 14 km til mål: Bousignies à Millonfosse (1,4 km)
 7 km til mål: Hasnon à Wallers (1,6 km)

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Jack Haig () – udgik med brækket kraveben og bækken efter styrt.
  Michael Gogl () – udgik efter styrt.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

05